Klaffel kan syfta på:

Klaffel (hjärtat) – fel på en av hjärtats fyra klaffar
Klaffel (film) – syftar på företeelser inom film och TV som inte stämmer från tagning till tagning